Granero ima više značenja:
 Granero, Biella
 Granero, Torino